C. David Heymann – scrittore statunitense
 Carsten Heymann – ex biatleta tedesco
 Delphyne Heymann-Burlet – ex biatleta francese
 Lida Gustava Heymann – femminista tedesca
 Tomer Heymann – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico israeliano
 Werner Richard Heymann – compositore tedesco